Якоб Ленц:
 Ленц, Якоб Михаэль Рейнхольд (1751—1792) — немецкий писатель.
 Ленц, Яков Моисеевич (1890—1975) — советский актёр театра и кино, театральный режиссёр.